Батрес:

 Батрес — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид.
 Батрес, Карлос (род. 1968) — гватемальский футбольный арбитр.